NGC 7600 (другие обозначения — PGC 71029, MCG -1-59-19) — галактика в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 

 

7600
Водолей (созвездие)